Adrian Crișan, een Roemeens professioneel tafeltennisser
 Crișan (Constanța), een dorp in het Roemeense district Constanța
 Crișan (Hunedoara), een dorp in het Roemeense district Hunedoara
 Crișan (Tulcea), een gemeente in het Roemeense district Tulcea